Madona puede referirse a:
 Virgen con el Niño, tema artístico (en italiano Madonna).
 Municipio de Madona, municipalidad de Letonia.
 Madona, villa capital de dicho municipio.
 Distrito de Madona, antiguo distrito de Letonia.